

Patronyme 

 Abraham Sutro   (1784–1869), rabbin et théologien allemand 
 Adolph Sutro (1830–1898), homme d'affaires et maire de San Francisco
 Otto Sutro (1833–1896), frère d'Adolph, musicien à Baltimore
 Rose and Ottilie Sutro (1870–1957 et 1872–1970), filles d'Otto, l'un des premiers duos de pianistes

Toponyme 

Nommés d'après Adolph Sutro :
 Tunnel de Sutro dans le Nevada
 District Sutro à San Francisco, qui comprend :
 Sutro Baths
 Sutro Heights Park 
 Mont Sutro une hauteur et quartier de San Francisco
 Sutro Tower sur le mont  Sutro